Schweri ist der Familienname folgender Personen:

 Albin Schweri (1885–1946), Schweizer Maler, Glasmaler, Mosaizist und Grafiker
 Erhard Schweri (* 1922), Schweizer Bundesrichter
 Ernst Schweri (1925–2000), Schweizer Lehrer und Chorleiter
 Karl Schweri (1917–2001), Schweizer Unternehmer (Detailhandel)
 Peter Schweri (1939–2016), Schweizer Kunstmaler, Zeichner und Objektkünstler